Ulanga bezeichnet:

 Fluss im Süden Tansanias, siehe Kilombero (Fluss)
Distrikt der Region Morogoro in Tansania, siehe Ulanga (Distrikt)
 Heckraddampfer des Kaiserlichen Gouvernements von Deutsch-Ostafrika, siehe Ulanga (Schiff)